A Tumultuous Elopement est un film muet de Gaston Méliès sorti en 1909.

Synopsis

Annexe

Article connexe 
 Filmographie de Georges Méliès

Liens externes 

 Fiche sur SilentEra

Film américain sorti en 1909
Court métrage américain
Comédie américaine
Film réalisé par Gaston Méliès
Film muet américain
Film américain en noir et blanc